Мохаммад, Мохаммед или Мухаммед Рафи — личное имя нескольких персоналий Индии и Афганистана:

 Мохаммед Рафи (1924—1980) — индийский певец, один из «Золотых голосов» мужского закадрового вокала индийского кино 1950—1970-х годов.
 Мохаммед Рафи (военный) (род. 1945) — военный и государственный деятель Афганистана, генерал армии, министр обороны страны в 1980—1982 и 1986—1988 годах.
 Мохаммед Рафи (футболист) (род. 1982) — индийский футболист, нападающий ФК «Мумбаи».